Lacernidae är en familj av mossdjur. Lacernidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Lacernidae finns 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Lacernidae